

Patronymes 

 (en ordre alphabétique)

 Gilles Rhéaume (né en 1951), militant nationaliste québécois et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste,
 Herb Rhéaume (1900-1953), joueur canadien de hockey sur glace
 Jeanne Rhéaume (1915-2000), peintre québécoise
 Joseph-Théodule Rhéaume (1874-1954), homme politique fédéral canadien
 Manon Rhéaume (née en 1972), joueuse de hockey sur glace canadienne, sœur de Pascal.
 Martial Rhéaume (1882-1970), homme politique fédéral canadien
 Pascal Rhéaume (né en 1973), joueur de hockey sur glace canadien, frère de Manon.